20. sezon Ekstraligi słowackiej został rozegrany na przełomie 2013 i 2014 roku. W rozgrywkach wzięło udział 10 zespołów profesjonalnych oraz juniorska reprezentacja Słowacji.

Formalny obrońca tytułu, drużyna Slovana Bratysława, która w finale poprzedniej edycji pokonała HC Koszyce 4:3, przed sezonem opuścił słowackie rozgrywki narodowe i został przyjęty do ligi KHL. Beniaminkiem rozgrywek jest zespół ŠHK 37 Piešťany, który do tej pory występował w 1. lidze.

Sezon zasadniczy 
Sezon zasadniczy rozpoczął się we wrześniu 2012, a zakończył w marcu 2013 roku. W skład ligi wchodziło 10 klubów zawodowych i jeden dodatkowy zespół – HK Orange 20 – stanowiący reprezentację Słowacji juniorów, który nie uczestniczy we wszystkich kolejkach. Ogólnie zagrała dwadzieścia spotkań (po dwa z każdym zespołem) w okresie od września do czasu rozpoczęcia juniorskich mistrzostw świata. Zespół nie ma możliwości gry w fazie play-off i ma stałe miejsce w lidze (nie podlega degradacji). Poza meczami w ekstralidze, rozgrywa także spotkania z drużynami z 1. ligi słowackiej. Pozostałe zespoły rozgrywają 54 kolejki ligowe.

Legenda:       = Awans do playoff,       = Zapewnione utrzymanie,       = Baraż o utrzymanie,       = Koniec sezonu

Faza play-off

Rywalizacja o utrzymanie 
 MHC Martin – HC 46 Bardejov 4:3 (1:2, 4:3, 4:2, 2:4, 4:2, 1:3, 4:3 k.)

Wyróżnienia 
W składzie gwiazd sezonu znaleźli się bramkarz Tomáš Tomek (Pieszczany), obrońcy Peter König (Nitra), Martin Štrbák (Koszyce), napastnicy Marcel Haščák (Koszyce), Lukáš Jurík (Zwoleń), Žigmund Pálffy (Skalica)

Przypisy

Bibliografia 
 Strona rozgrywek

Hokej na lodzie na Słowacji
2012 w hokeju na lodzie
2013 w hokeju na lodzie
2012 na Słowacji
2013 na Słowacji